ICB puede referirse a:International Cultural Bank

 Instituto de Ciencias Biológicas: Nombre de la ubicación de diversas facultades en ciencias biológicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
 Índice de Capacidades Básicas: magnitud empleada para indicar el grado de pobreza sin tener en cuenta en ingreso.
 ICB: empresa chilena de alimentos.
 Instituto de Carboquímica: órgano de investigación química perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España).
 Instituto Cinematográfico Boliviano: institución de cine boliviana.
 Instituto de Conservación de Ballenas: organización sin ánimo de lucro argentina que investiga y protege las ballenas.
 Investigación Clínica y Bioética: boletín de la Sociedad Española de Farmacología Clínica.

Siglas